Karawang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 lebten hier etwa 2,4 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die gleichnamige Stadt Karawang.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 107°02′ und 107°40′ ö. L. sowie zwischen 5°45′ und 6°34′ s. Br. Er grenzt im Westen an die Regierungsbezirke Bekasi, im Südwesten an Bogor, im Osten an den Regierungsbezirk Subang, im Südosten an den Regierungsbezirk Purwakarta. Im Norden bildet die ca. 80 km lange Küstenlinie der Javasee eine natürliche Grenze. Der Regierungsbezirk liegt am östlichen Rand der Metropole Jakarta, direkt außerhalb der Region Jabodetabek, und ist Standort industrieller Aktivitäten (darunter Fabriken).

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Karawang in 30 Distrikte (Kecamatan), die sich weiterhin in 309 Dörfer gliedern.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class='"hintergrundfarbe7'
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class='"hintergrundfarbe7'
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 32.15.01 ||style="text-align:left"| Karawang Barat ||style="text-align:left"| Tanjungmekar || 33,68 || 155.471 || 165.020 || 4.899,6 || 102,9 || – || 8
|-
| 32.15.02 ||style="text-align:left"| Pangkalan ||style="text-align:left"| Ciptasari || 94,37 || 35.245 || 40.757 || 431,9 || 107,3 || 8 || –
|-
| 32.15.03 ||style="text-align:left"| Telukjambe Timur ||style="text-align:left"| Telukjambe || 40,13 || 126.616 || 133.958 || 3.338,1 || 102,2 || 9 || –
|-
| 32.15.04 ||style="text-align:left"| Ciampel ||style="text-align:left"| Kutapohaci || 110,13 || 39.340 || 44.158 || 401,0 || 103,2 || 7 || –
|-
| 32.15.05 ||style="text-align:left"| Klari ||style="text-align:left"| Duren || 59,37 || 155.336 || 195.889 || 3.299,5 || 102,9 || 13 || –
|-
| 32.15.06 ||style="text-align:left"| Rengasdengklok ||style="text-align:left"| Rengasdengklok Selatan || 31,46 || 104.494 || 116.251 || 3.695,2 || 104,2 || 9 || –
|-
| 32.15.07 ||style="text-align:left"| Kutawaluya ||style="text-align:left"| Waluya || 48,67 || 53.741 || 60.730 || 1.247,8 || 103,7 || 12 || –
|-
| 32.15.08 ||style="text-align:left"| Batujaya ||style="text-align:left"| Batujaya || 91,89 || 75.336 || 81.104 || 882,6 || 101,3 || 10 || –
|-
| 32.15.09 ||style="text-align:left"| Tirtajaya ||style="text-align:left"| Sabajaya || 92,25 || 61.919 || 70.091 || 759,8 || 102,6 || 11 || –
|-
| 32.15.10 ||style="text-align:left"| Pedes ||style="text-align:left"| Payungsari || 60,84 || 70.168 || 79.039 || 1.299,1 || 102,5 || 12 || –
|-
| 32.15.11 ||style="text-align:left"| Cibuaya ||style="text-align:left"| Pejaten || 87,18 || 48.660 || 53.472 || 613,4 || 104,0 || 11 || –
|-
| 32.15.12 ||style="text-align:left"| Pakisjaya ||style="text-align:left"| Tanjungbungin || 64,48 || 36.564 || 40.819 || 633,1 || 103,1 || 8 || –
|-
| 32.15.13 ||style="text-align:left"| Cikampek ||style="text-align:left"| Dawuan Tengah || 47,60 || 107.020 || 119.663 || 2.513,9 || 103,6 || 10 || –
|-
| 32.15.14 ||style="text-align:left"| Jatisari ||style="text-align:left"| Mekarsari || 53,28 || 72.003 || 80.711 || 1.514,9 || 103,0 || 14 || –
|-
| 32.15.15 ||style="text-align:left"| Cilamaya Wetan ||style="text-align:left"| Mekarmaya || 69,36 || 75.318 || 80.564 || 1.161,5 || 103,1 || 12 || –
|-
| 32.15.16 ||style="text-align:left"| Tirtamulya ||style="text-align:left"| Citarik || 35,06 || 44.274 || 50.098 || 1.428,9 || 102,1 || 10 || –
|-
| 32.15.17 ||style="text-align:left"| Telagasari ||style="text-align:left"| Talagasari || 45,72 || 60.163 || 68.911 || 1.507,2 || 100,9 || 14 || –
|-
| 32.15.18 ||style="text-align:left"| Rawamerta ||style="text-align:left"| Sukamerta || 49,43 || 48.657 || 54.219 || 1.096,9 || 102,2 || 13 || –
|-
| 32.15.19 ||style="text-align:left"| Lemahabang ||style="text-align:left"| Karangtanjung || 46,91 || 60.758 || 66.335 || 1.414,1 || 100,9 || 11 || –
|-
| 32.15.20 ||style="text-align:left"| Tempuran ||style="text-align:left"| Pancakarya || 88,09 || 58.608 || 65.154 || 739,6 || 101,0 || 14 || –
|-
| 32.15.21 ||style="text-align:left"| Majalaya ||style="text-align:left"| Majalaya || 30,09 || 44.016 || 72.968 || 2.425,0 || 103,5 || 7 || –
|-
| 32.15.22 ||style="text-align:left"| Jayakerta ||style="text-align:left"| Jayamakmur || 41,24 || 59.929 || 67.413 || 1.634,7 || 103,6 || 8 || –
|-
| 32.15.23 ||style="text-align:left"| Cilamaya Kulon ||style="text-align:left"| Sukamulya || 63,18 || 59.780 || 66.142 || 1.046,9 || 101,2 || 12 || –
|-
| 32.15.24 ||style="text-align:left"| Banyusari ||style="text-align:left"| Gembongan || 55,30 || 51.012 || 56.327 || 1.018,6 || 102,6 || 12 || –
|-
| 32.15.25 ||style="text-align:left"| Kota Baru ||style="text-align:left"| Wancimekar || 30,45 || 119.710 || 137.571 || 4.517,9 || 102,8 || 9 || –
|-
| 32.15.26 ||style="text-align:left"| Karawang Timur ||style="text-align:left"| Adiarsa Timur || 29,77 || 118.001 || 152.188 || 5.112,1 || 103,5 || 4 || 4
|-
| 32.15.27 ||style="text-align:left"| Telukjambe Barat ||style="text-align:left"| Karangmulya || 73,36 || 48.803 || 55.506 || 756,6 || 101,6 || 10 || –
|-
| 32.15.28 ||style="text-align:left"| Tegalwaru ||style="text-align:left"| Cintalaksana || 86,34 || 34.154 || 39.003 || 451,7 || 103,3 || 9 || –
|-
| 32.15.29 ||style="text-align:left"| Purwasari ||style="text-align:left"| Sukasari || 29,44 || 63.274 || 80.060 || 2.719,4 || 102,2 || 8 || –
|-
| 32.15.30 ||style="text-align:left"| Cilebar ||style="text-align:left"| Kertamukti || 64,20 || 39.421 || 44.964 || 700,4 || 101,2 || 10 || –
|-
! 32.15 || Kab. Karawang  || Karawang  || style="text-align:right"| 1.753,27 || style="text-align:right"| 2.127.791
! style="text-align:right"| 2.439.085 || style="text-align:right"| 1.391,2 || 102,75 || 297 || 12
|}

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten in Karawang 2.439.085 Menschen, davon 1.203.033 Frauen und 1.236.052 Männer – dies entspricht einem Geschlechterverhältnis (Sex Ratio) von 102,75 Männern auf 100 Frauen. 70,86 % der Bevölkerung waren im erwerbsfähigen Alter; 24,23 % unter 15 Jahren sowie 4,91 % 65 Jahre und älter.
Ende 2021 waren 98,05 Prozent der Einwohner Muslime, Christen waren mit 1,69 % vertreten (32.716 ev.-luth. / 7.887 röm.-kath.), des Weiteren Budhhisten mit 0,24 % und Hindus mit 0,02 %.

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre und Altersgruppen (2020)

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Karawang (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat